Příjmení Leonhardt nosí více významných osobností:

 Andreas Leonhardt (1800–1866) – rakouský hudebník, skladatel a kapelník
 Gustav Leonhardt (1928–2012) – nizozemský varhaník, cembalista a dirigent
 Wolfgang Leonhard (1921–2014) – německý politický autor, publicista a historik